est la formule brute de plusieurs isomères.

 ranitidine, numéro CAS 
 triazamate, numéro CAS